Мачовете от група H на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 16 и 25 юни 2010. Групата се състои от шампиона на Европа , ,  и .

Чили и Испания са били в една и съща група през 1950, като само испанците са продължили напред. Чили и Швейцария са били в една и съща група през 1962, като Чили са били домакини и за завършили на трето място. От друга страна, Швейцария и Испания са били в една и съща група през 1966, като нито един от двата отбора не е прдължил напред. Хондурас и Испания са били в една и съща група през 1982.

Победителят от групата, Испания, се изправи срещу втория от група G, . Вторият от тази група, Чили, се изправи срещу победителя от група G, .

Хондурас срещу Чили

Испания срещу Швейцария

Чили срещу Швейцария

Испания срещу Хондурас

Чили срещу Испания

Швейцария срещу Хондурас

Източници 
1 кръг
 Чили се справи с Хондурас
 Швейцария попари Испания

2 кръг
 Чили надви Швейцария и оглави групата
 Испания надигра Хондурас

3 кръг
 Испания и Чили убиха футбола и продължиха
 Хондурас и Швейцария си тръгват от ЮАР

Световно първенство по футбол 2010